Il singolare maschile del torneo di tennis China Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Michail Južnyj 7–6(4), 7–5.

Teste di serie

  Carlos Moyá (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  David Nalbandian (quarti di finale)
  Rainer Schüttler (secondo turno)

 Marat Safin (campione)
 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Taylor Dent (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2004
ATP Tour 2004